Tsjerjomoesjki - nederzetting met stedelijk karakter in de Russische republiek Chakassië
 Tsjerjomoesjki (Amoer) - dorp in de Russische oblast Amoer
 Tsjerjomoesjki (Brjansk) - posjolok in de Russische oblast Brjansk
 Tsjerjomoesjki (Irkoetsk) - dorp in de Russische oblast Irkoetsk
 Tsjerjomoesjki (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Tsjerjomoesjki (Karelië) - dorp in de Russische deelrepubliek Karelië
 Tsjerjomoesjki (Koersk) - posjolok in de Russische oblast Koersk
 Tsjerjomoesjki (Lipetsk) - dorp in de Russische oblast Lipetsk
 Tsjerjomoesjki (Vologda) - dorp in de Russische oblast Vologda
 Tsjerjomoesjki (Wolgograd) - choetor in de Russische oblast Wolgograd